Plusieurs lycées portent le nom de l’écrivain Émile Zola :
 Lycée Émile-Zola à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône).
 Lycée Émile-Zola à Châteaudun  (Eure-et-Loir).
 Lycée Émile-Zola à Hennebont (Morbihan).
 Lycée Émile-Zola à Rennes (Ille-et-Vilaine).
 Lycée Émile-Zola à Royan (Charente-Maritime).
 Lycée Émile-Zola à Wattrelos (Nord).

Lycee